A Primeira Divisão do Campeonato Alemão de Futebol da temporada 1980-1981, denominada oficialmente de Fußball-Bundesliga 1980-1981, foi a 18º edição da principal divisão do futebol alemão. O campeão foi o FC Bayern München que conquistou seu 7º título na história do Campeonato Alemão.

Premiação

Ligações externas 

1980
Desporto na Alemanha em 1980
Desporto na Alemanha em 1981
1980 no futebol
1981 no futebol